

События

Римское царство 
 Царь: Тарквиний Древний.
 42-е Олимпийские игры.
 Меланхр, тиран Милета, свергнут в результате восстания аристократов. В состав заговорщиков входили Питтак, Фаний, Антименид, Кикис, Скамандроним. Изгнание Мирсила.
 612 (ол. 42,1) — акме Питтака Митиленского. Он низлагает тирана Меланхра.
 Весна — Войска Киаксара и Набопаласара встречаются у Тигра. Их войска двигаются на Ниневию. Май-конец июля — осада и падение Ниневии. Гибель Син-шар-ишкуна. Разрушение Ниневии Киаксаром и Набопаласаром. Ашшур-убаллит II, первосвященник Харрана, объявил себя царём Ассирии.

Китай 
 15-й год по эре правления луского князя Вэнь-гуна.
 Весной луский посол Цзисунь Син-фу (Цзи Вэнь-цзы) ездил в Цзинь.
 В 3 луне сунский посол военный министр из фамилии Хуа (внук князя) прибыл в Лу для договора.
 Летом цаоский князь прибыл в Лу для аудиенции. Из Ци в Лу привезли тело Гунсунь Ао. В 6 луне из Ци в Лу вернулся Шань-бо.
 В 6 луне, в день синь-чоу, было затмение, в Лу били в барабаны и приносили жертву духам. По современным данным, солнечное затмение произошло 28 апреля 612 года до н. э. 
 В 6 луне цзиньское войско Цэ Цюэ напало на Цай и в день у-шэнь вторглось в пределы Цай, которое не участвовало в союзе 613 года.
 Осенью Ци напало на западные границы Лу.
 Осенью луский посол Цзисунь Син-фу поехал в Цзинь.
 На съезде чжухоу в 11 луне в Ху присутствовали князья Цзинь, Сун, Вэй, Чэнь, Чжэн, Цао, Сюй, Цай и луский посол, обсуждались события в Ци. Цисцы подкупили цзиньского князя, и никакого решения не приняли.
 В 12 луне цисцы вернули в Лу княгиню Цзы Шу-цзи.
 Осенью циский князь напал на западные границы Лу, затем войска Ци вторглись в цаоское поселение Фу.
 Умер князь Цай Чжуан-хоу, ему наследовал сын Шэнь (Вэнь-хоу, эра правления 611—592).

См. также

Примечания